Александар Лукович (; 23 октября 1982, Кралево, СФРЮ) — сербский футболист, защитник.

Карьера 

Лукович — воспитанник кралевской «Слоги». Там он и начал свою карьеру, проведя за клуб один сезон, сыграв 21 матч и забив 3 мяча. В 2000 году, транзитом через «Борац», Лукович оказался в «Црвене Звезде». Клуб из Белграда дважды отдавал его в аренду (в «Слогу» и «Единство»). Вернувшись в клуб в 2004 году, Лукович прочно занял место в основе. Чемпион Сербии и Черногории 2005/06 и обладатель Кубка Сербии и Черногории 2005/06 в составе «Црвены Звезды». В 2006 году права на футболиста были выкуплены «Асколи» и «Удинезе». За «Асколи» Лукович играл в сезоне 2006/07, проведя 10 матчей. В 2007 он начал играть за «Удинезе», сразу став игроком основы.

Летом 2010 года приобрести Луковича пожелали два российских клуба, петербургский «Зенит» и московский «Спартак», предложивший за трансфер защитника 7 млн евро. Сам футболист подтвердил факт переговоров с представителями обеих российских команд. 29 июля 2010 года игрок подписал четырёхлетний контракт с «Зенитом», заплатившим за трансфер футболиста 7,5 млн €.

Летом 2017 года объявил о завершении карьеры футболиста.

Сборная 
Лукович дебютировал за сборную 15 августа 2005 года в товарищеском матче между сборной Сербии и Черногории и сборной Польши.

Выступал на чемпионате мира 2010 года. В первом матче на мундиале серб получил красную карточку, из-за чего пропустил игру с Германией. Отбыв дисквалификацию, сыграл свой второй матч на турнире с командой Австралии.

В марте 2011 года футболист объявил о временном прекращении выступлений за сборную Сербии. Он не играл за свою национальную команду до конца 2011 года.

Достижения 
 «Црвена Звезда»
 Чемпион Сербии и Черногории: 2005/06
 Чемпион Сербии: 2015/16
 Обладатель Кубка Сербии и Черногории: 2005/06
 Обладатель Кубка СРЮ: 2001/02

 «Зенит»
 Чемпион России (2): 2010, 2011/2012
 Обладатель Суперкубка России: 2011

Статистика

Матчи и голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Слога» Кралево
Игроки ФК «Единство» Уб
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург